R26 steht für:

 ein englisches Starrluftschiff zur Zeit des Ersten Weltkriegs, siehe Liste britischer Starrluftschiffe
 eine Codierung der R- und S-Sätze für Gefahrstoffe
 eine Interkontinentalrakete
 ein Motorrad der Marke BMW aus den 1950er Jahren, siehe BMW R 26
 einen Formel-1-Rennwagen von Renault, siehe Renault R26

R26